

Sigle 
 Crossover Utility Vehicle  – Crossover SUV

Codici 
 CUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Casigua (Venezuela)
 cuv – codice ISO 639-3 della lingua cuvok